The Red Tour — третий концертный тур американской кантри-певицы Тейлор Свифт в поддержку её четвёртого студийного альбома Red (2012).

Подготовка 
25 октября 2012 года в сотрудничестве с ABC News на прайм-тайм TV special All Access Nashville with Katie Couric — A Special Edition of 20/20, Свифт объявила, что в начале 2013 года она начнёт североамериканскую часть турне в поддержку четвёртого альбома Red. Во время интервью с WRVW, Свифт отметила: «Это нечто, по сравнению с любым другим туром прежде».

Я хочу увидеть, какие песни уже нравятся фанатам и какие могут стать такими. Потому, что это важно, на шоу всегда заметно, какие песни — действительно хороши, а какие нет. И те — и другие, есть в сет-листе. Я не могу дождаться этого.

Открытие 
 Эд Ширан (Северная Америка)
 Остин Махоун (Детройт, Даллас, Торонто, Виннипег, Ванкувер, Питтсбург, Ист-Ратерфорд, Филадельфия, Фоксборо, Чикаго)
 Кейси Джеймс (Уичито, Талса, Чикаго, Сан-Диего, Лос-Анджелес, Сакраменто, Портленд, Такома, Фарго, Сент-Пол, Гринсборо, Роли, Шарлоттсвилл, Нашвилл)
 Brett Eldredge (Омаха, Сент-Луис, Шарлотт, Колумбия, Майами, Орландо, Атланта, Тампа, Кливленд, Индианаполис, Лексингтон, Детройт, Хьюстон)
 Florida Georgia Line (Ньюарк, Луисвилл, Колумбус, Остин, Сан-Антонио, Даллас, Де-Мойн, Канзас-Сити)
 Joel Crouse (Глендейл, Солт-Лейк-Сити, Денвер, Торонто, Виннипег, Эдмонтон, Ванкувер, Питтсбург, Ист-Ратерфорд, Филадельфия, Фоксборо)
 Гай Себастьян (Австралия)

Сет-лист 
сет-лист концерта 27 марта 2013 года
 «State of Grace»
 «Holy Ground»
 «Red»
 «You Belong with Me»
 «The Lucky One»
 «Mean»
 «Stay Stay Stay»
 «22»
 «Starlight»
 «Everything Has Changed»
 «Begin Again»
 «Sparks Fly»
 «I Knew You Were Trouble»
 «All Too Well»
 «Love Story»
 «Treacherous»
 «We Are Never Ever Getting Back Together»

Даты концертов 

1 6 Июня 2013 года, в рамках музыкального фестиваля «CMA Music Festival».

Примечания 

Концертные туры 2013 года
Концертные туры 2014 года
Концертные туры Тейлор Свифт